Berque :
Augustin Berque (né en 1942), géographe, orientaliste, et philosophe français
Jacques Berque (1910-1995), sociologue et anthropologue français
Jean Berque (1896-1954), peintre et illustrateur

Homonymie de patronyme